Les As, bande dessinée de Michel Greg publiée de 1963 à 1973 ;
 Les As, série télévisée québécoise diffusée en 1977-1978.